Příjmení Gable nosí více významných osobností:

 Clark Gable (1901–1960) – americký filmový herec
 Dan Gable (* 1948) – americký zápasník ve volném stylu
 Gerry Gable (* 1937) – britský politický aktivista židovského původu